Шампионска лига 2017/18 е 63-тото издание на най-престижния европейски клубен турнир, организиран от УЕФА и 26-ото му издание откакто е преименуван от Купа на европейските шампиони на Шампионска лига. Финалът ще се играе на Олимпийския стадион в Киев (Украйна). Към турнира за пръв път се включва и отбор от Косово.

Квалификационна фаза

Първи квалификационен кръг 
В първия квалификационен кръг участват шампионите на десетте първенства с най-нисък коефициент според ранглистата на УЕФА.

Жребият за първия квалификационен кръг се тегли на 19 юни 2017 г. Първите мачове са на 27 и 28 юни, а реваншите на 4 юли 2017 г.

Втори квалификационен кръг 
29 шампиона се присъединяват към турнира във втори кръг и петте победителя от първи квалификационен кръг.

Жребият за втория квалификационен кръг се тегли на 19 юни 2017 г. Първите мачове са на 11, 12 и 14 юли, а реваншите на 18 и 19 юли 2017 г.

Трети квалификационен кръг 
Трети кръг се дели на два потока – шампионски и нешампионски. В шампионския поток се състезават 17 победителя от втори кръг заедно с три шампиона, които се присъединяват в този кръг. В нешампионския поток се състезават десет отбора, които не са шампиони, но поради коефициента на първенството в което участват придобиват право на участие в турнира.

Жребият за третия квалификационен кръг се тегли на 14 юли 2017 г. Първите мачове са на 25 и 26 юли, а реваншите на 1 и 2 август 2017 г. Отпадналите от този кръг отбори ще участват в плейофите на Лига Европа 2017/18.

Плейоф 
Жребият за плейофите се тегли на 4 август 2017 г. Първите мачове са на 15 и 16 август, а реваншите на 22 и 23 август 2017 г. Отпадналите от този кръг отбори ще участват в груповата фаза на Лига Европа 2017/18.

Групова фаза 

Жребият се провежда в Монако на 24 август 2017 г. Отборите са разделени в четири урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Единствено отборите в първа урна включват шампионите на седемте първенства с най-висок коефициент според ранглистата на УЕФА плюс миналогодишния носител на Шампионската лига, независимо от техните клубни коефициенти. 32-та отбора са изтеглени в 8 групи по 4 отбора, като отбори от една и съща държава не могат да се паднат в една група.

В групата отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се играят на 12 – 13 септември, 26 – 27 септември, 17 – 18 октомври, 31 октомври – 1 ноември, 21 – 22 ноември и 5 – 6 декември 2017 г. Първите два отбора от всяка група се класират за елиминационната фаза, третият отбор в групата отива в 1/16-финалната фаза на Лига Европа, а последният отпада. РБ Лайпциг и Карабах Агдам правят дебют в груповата фаза.

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Фаза на директни елиминации

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

Голмайстори 
Статистиката за голмайсторите на турнира не включва квалификационните фази и плейофите.

Източник

Вижте също 
 Лига Европа 2017/18

Външни препратки 
 Официален сайт на Шампионска лига на УЕФА

Източници 

Европейска шампионска лига
Сезон 2017/18 във футбола